Rapa puede referirse a:

Geografía 
 Rapa, una de las Islas Australes, en la Polinesia Francesa.
 Râpa (Bihor), ciudad de Rumanía.
 Rapa (Celorico da Beira), freguesia portuguesa en Celorico da Beira.
 Rapa (España), aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Râpa (Gorj), ciudad de Rumanía.
 Rapa (Polinesia Francesa), comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
 Rapa (Polonia), ciudad en Polonia.
 Râpa Cărămizii (Vâlcea), población en Rumanía.
 Râpa de Jos, ciudad de Rumanía.
 Rapa Nui, antiguo nombre de la Isla de Pascua.

Otros 
 Rapa, nombre que recibe la flor del olivo.
 Rapa das bestas, fiesta popular típica en algunos pueblos de Galicia, España.
 Rapa das Bestas de Sabucedo, en la localidad de Sabucedo, España.
 Rapa (serie de televisión), serie de televisión.